

Wydarzenia 

 Lucjusz Emiliusz Lepidus Paullus i Lucjusz Munacjusz Plankus mianowani cenzorami w Rzymie. Ich kadencja była ostatnią, na którą wyznaczono republikańskich cenzorów.

Urodzili się 
 Tyberiusz Juliusz Abdes Pantera, rzymski żołnierz (zm. ≈40).